«Высшая мера» — несколько фильмов:
 Высшая мера (фильм, 1925) — США, реж. Джеймс П. Хоган ().
 Высшая мера (фильм, 1992) — Россия, реж. Евгений Леонов-Гладышев и Виктор Трахтенберг.
 Высшая мера (фильм, 1999) — США, реж. Джон Терлески ().
 Высшая мера (фильм, 2003) — Великобритания, реж. Адриан Виториа ().
 Высшая мера (фильм, 2005) — Россия—Украина, реж. Валентина Чичкун (8 серий).

 Высшая мера правосудия (фильм) — США, 1993, реж. Марк Л. Лестер ().
См. также:
 Высшая мера